Gabriel Monteiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Gabriel Monteiro (ort), São Paulo, 
 Gabriel Monteiro (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar